Awaba peut faire référence à :
 Awaba, une localité dans la zone d'administration locale de Lac Macquarie en Nouvelle-Galles-du-Sud en Australie,
 Awaba, une localité de la Western Province en Papouasie-Nouvelle-Guinée,